Архиепархия Тричура () — архиепархия Сиро-малабарской католической церкви c центром в городе Триссур, Индия. В митрополию Тричура входят епархии Иринджакалуды, Палаккада, Раманатхапурама. Кафедральным собором архиепархии Тричура является церковь Пресвятой Девы Марии Лурдской.

История 

20 мая 1887 года Римский папа Лев XIII выпустил бреве Quod iam pridem, которой учредил апостольский викариат Тричура, выделив её из архиепархии Вераполи. 

28 июля 1896 года епархия апостольский викариат Тричура передала часть своей территории апостольскому викариату Эрнакулама (сегодня – Архиепархия Эрнакулам — Ангамали). 

21 декабря 1923 года Римский папа Пий XI издал буллу Romani Pontifices, которой преобразовал апостольский викариат Тричура в епархию, присоединив её к митрополии Эрнакулама. 

27 июня 1974 года и 22 июня 1978 года епархия Тричура передала часть своей территории для возведения новых епархий Палаккада и Иринджалакуды.

18 мая 1995 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Ad augendum spirituale, которой возвёл епархию Тричура в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 

 епископ Giovanni Menachery  (11.08.1896 – 19.12.1919); 
 епископ Francesco Vazhapilly (5.04.1921 – 12.05.1942); 
 епископ George Alapatt  (11.03.1944 – 14.06.1970);
 архиепископ Joseph Kundukulam  (4.06.1970 – 11.11.1996);
 архиепископ Jacob Thoomkuzhy (11.11.1996 – 22.06.2007);
 архиепископ Andrews Thazhath (22.01.2007 – по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2011
  Бреве Quod iam pridem , ASS 19 (1886-1887), стр. 513-514 
  Булла Romani Pontifices , AAS 16 (1924), стр. 257 
   Булла Ad augendum spirituale

Ссылки 

 Официальный сайт епархии  
 Информация  

Тричур
Епархии Сиро-малабарской католической церкви